Старобалтачево:

 Старобалтачево — село в Республике Башкортостан, центр Балтачевского района.
 Старобалтачево — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.